Anto Đapić, hrvatski političar
Ante Đapić (žrtva Udbe)